Foca est une marque d'appareils photographiques.

Toponyme
Foča peut désigner :
la Foča, une région de Bosnie-Herzégovine ;
Foča, une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine située au sud-est de la République serbe de Bosnie, dans la région de Foča ;
Foča, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie.
Foça, une ville de Turquie près d'Izmir

Sigle
La FOCA (Formula One Constructors Association) est l'association des constructeurs de Formule 1.

Autres 
  sous-marins en service dans la Regia Marina, dont :
 Foca, exemplaire unique de sa classe, lancé en 1908 et ayant servi pendant la Première Guerre mondiale ;
 Foca, sous-marin mouilleur de mines, navire de tête de la classe Foca construit à la fin des .

Homonymie de toponyme